Phloeosporina är ett släkte av svampar. Phloeosporina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phloeosporina